Учно — название населённых пунктов:

Россия 
 Учно — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Учно — деревня в Старорусском районе Новгородской области.